Grop – personaggio di Harry Potter
 Grop di Quaggio – montagna della Svizzera nel Cantone Ticino
 Oriano Grop (1954) – ex calciatore italiano